

Personas

 José López (jugador de fútbol sala) (1981-);
 José López (pintor) (1655-1700);
 José López Pérez, escultor (1735/1737-1781);
 José López Crespo (1797-1875), religioso y obispo español;
 José López Gimeno (1942-2000), director de orquesta y músico español;
 José López Latorre (1922-2011), futbolista chileno;
 José López Portillo y Rojas (1850-1923), escritor mexicano;
 José López Portillo (1920-2004), político mexicano, presidente de México entre 1976 y 1982;
 José López Rega (1916-1989), policía, político y delincuente argentino;
 José López Rubio (1903-1996), cineasta (director y guionista) español;
 José Celestino López (1983-), beisbolista (interbase y bateador diestro) venezolano;
 José Francisco López (1960-), político argentino, fue Secretario de Obras Públicas de la Nación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
 José Manuel López (gobernador), del antiguo Territorio Nacional de Misiones, Argentina (1908);
 Josep López de Lerma (1950-), abogado y político español - profesor de derecho público y diputado por CiU.
 Coco López (1942-), periodista, conductor radial, politólogo y catedrático argentino;
 López Chico (1790-1840), general argentino de origen guaraní;
 José Armando López Falcón (1950-), cosmonauta cubano.